Gröttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gröttjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 
Närsarnas Gröttjärn, sjö i Ludvika kommun, 
Stora Gröttjärnen, sjö i Ludvika kommun, 
Gröttjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (16,4 ha)
Gröttjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (6,63 ha)
Gröttjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (14,5 ha)
Gröttjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn